Провинция Севилья () входит в автономное сообщество Андалусия и включает в себя 106 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Севильи также объединены в девять комарок: Большая Севилья (20 муниципалитетов), Сьерра-Сур-де-Севилья (19), Сьерра-Норте-де-Севилья (18), Эль-Альхарафе (15), Вега-дель-Гвадалькивир (11), Бахо-Гвадалькивир (8), Кампинья-де-Морон-и-Марчена (7), Эсиха (4) и Кампинья-де-Кармона (4).

Провинция Севилья занимает площадь в 14 036 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица провинции — город Севилья, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Севильи — Эсиха (978,73 км²), а самый маленький — Кастильеха-де-Гусман (2,06 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Севилья, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Севилья указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Кастильеха-де-ла-Куэста
 2 — Бормухос
 3 — Хинес
 4 — Майрена-дель-Альхарафе
 5 — Альбайда-дель-Альхарафе
 6 — Валенсина-де-ла-Консепсьон
 7 — Оливарес
 8 — Вильянуэва-дель-Арискаль
 9 — Томарес
 10 — Паломарес-дель-Рио
 11 — Кастильеха-де-Гусман
 12 — Кория-дель-Рио
 13 — Умбрете
 14 — Сан-Хуан-де-Аснальфараче
 15 — Сальтерас
 16 — Альменсилья
 17 — Кастильеха-дель-Кампо
 18 — Каррион-де-лос-Сеспедес
 19 — Санлукар-ла-Майор
 20 — Больульос-де-ла-Митасьон
 21 — Эспартинас
 22 — Бенакасон
 23 — Уэвар-дель-Альхарафе
 24 — Сантипонсе
 25 — Камас
 26 — Вильянуэва-дель-Рио-и-Минас
 27 — Кастильбланко-де-лос-Арройос
 28 — Вильяверде-дель-Рио

Примечания

Ссылки 

 
 

Севилья (провинция)
Севилья